Медве́дев () — русская фамилия, образованная от прозвища «медведь». В Списке общерусских фамилий занимает 52-е место. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии.

Известные носители

А 
 
 
 
 
 Медведев, Анисим Матвеевич (1895—1995) — Герой Социалистического Труда.
 Медведев, Армен Николаевич (1938—2022) — советский и российский киновед, историк кино, продюсер, председатель Госкино СССР.
 Медведев, Артемий Сергеевич (в монашестве Антоний; 1908—2000) — епископ Русской Православной Церкви Заграницей.

Б

В 
 
 
 
 
 
 
 Медведев, Вольт Яковлевич (1940—2017) — советский и российский художник.
 Медведев, Всеволод Иванович (1924—2008) — советский и российский учёный-физиолог, член-корреспондент РАН и РАМН, отец .

Г 
 Медведев, Гавриил Николаевич (1918—1979) — Герой Советского Союза.
 Медведев, Геннадий Николаевич (род. 1975) — украинский футболист.
 Медведев Геннадий Николаевич — заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ РФ, руководитель Департамента береговой охраны с 2017 года, адмирал.
 Медведев, Георгий Александрович (1936—2015) — советский футболист.
 Медведев, Герман Иванович (1936—2015) — советский и российский археолог, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации (1999).
 Медведев, Глеб Сергеевич (1931—2009) — советский и российский учёный-колеоптеролог.

Д 
 Медведев, Даниил Сергеевич (род. 1996) — российский теннисист.
 Медведев, Денис Тимофеевич (род. 1988) — белорусский футболист.

Е

Ж 
 Медведев, Жорес Александрович (1925—2018) — советский и российский писатель, учёный-биолог, диссидент.

И 
 
 
 Медведев, Израиль Львович (1930—1998) — учёный в области систем управления.
 
 Иоасаф (Медведев) (в миру Иоанн; 1680—1766) — иеромонах, строитель Площанской Богородицкой Казанской пустыни Орловской епархии РПЦ.

К

Л

М 
 Медведев, Максим Борисович (род. 1989) — азербайджанский футболист.

Н 
 
 Медведев, Никифор Васильевич (1888—1973) — советский военачальник, генерал-лейтенант.

О

П

Р 
 Медведев, Рой Александрович (род. 1925) — советский и российский историк, народный депутат СССР.
 Медведев, Роман Владимирович (род. 1981) — казахстанский хоккейный вратарь.

С 
 
 
 Медведев Симеон Агафонович (Сильвестр) (1641—1691) — русский духовный писатель, придворный поэт, книгохранитель Московского печатного двора.
 Медведев, Степан Романович (1894—1985) — советский инженер-гидротехник, учёный. Лауреат Сталинской премии.

Ф 
 Медведев, Фёдор Андреевич (1923—1993) — русский историк математики.
 Медведев, Феликс Николаевич (род. 1941) — советский и российский журналист и писатель.

Ю 
 Медведев, Юлий Эммануилович (род. 1926) — советский писатель, публицист.

Я 
 Медведев, Яков Сергеевич (1848—1923) — русский ботаник-дендролог и лесовод, специалист по растительности Кавказа, тайный советник.



Топоним 
 Медведев — хутор в Иловлинском районе Волгоградской области.
 Медведев — хутор в Курском районе Ставропольского края.
 Медведев — посёлок в Воловском районе Тульской области.

Литература 
 «Медведев» — книга Николая и Марины Сванидзе о Дмитрии Медведеве.

См. также 
 
  — немецкий аналог фамилии.

Примечания